Endverbraucher, fälschlich auch Endkonsument, steht für:

 Verbraucher (Konsument) als das letzte Glied in einer Warenabsatzkette (s. a. Kunde), speziell:
 Endverbraucher (Lebensmittel), europarechtlich eine (Privat-)Person, die als Letztes ein Lebensmittel verbraucht
 Endbenutzer (End-/Privat-/Heimanwender), ein Verbraucher, der zur Nutzung erworbene oder bereitgestellte IT-Produkte persönlich bzw. privat gebraucht
 Endnutzer, ein Verbraucher, der ein/e Produkt/Dienstleistung nicht nur erwirbt, sondern auch (be)nutzt (evtl. mit obligatorischer Berechtigung) oder konsumiert; siehe Benutzer, Verbraucher

 Endkonsument/-verbraucher, in der Bioökologie das letzte Glied in einer Nahrungskette bzw. die letzte Stufe auf einer Nahrungspyramide; siehe Konsument (Ökologie)
 Endnutzer im Bereich Telekommunikation, das sind gem.  Nr. 13 TKG Nutzer, die weder öffentliche Telekommunikationsnetze betreiben noch öffentlich zugängliche Telekommunikationsdienste erbringen

Siehe auch:

 Konsument